Amphoe Nakhon Chai Si (Thai: , Aussprache: ) ist ein Landkreis (Amphoe) der Provinz Nakhon Pathom. Die Provinz Nakhon Pathom liegt in der Mitte der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Die benachbarten Amphoe sind im Uhrzeigersinn von Norden aus: Bang Len, Phutthamonthon, Sam Phran, Mueang Nakhon Pathom und Don Tum. Alle Amphoe liegen in der Provinz Nakhon Pathom.

Die Haupt Wasser-Ressource von Nakhon Chai Si ist der Mae Nam Tha Chin (Tha-Chin-Fluss, auch: „Nakhon-Chai-Si-Fluss“), der in großen Mäandern den Landkreis von Nord nach Süd durchfließt.

Geschichte 
Die Stadt Nakhon Chai Si wurde bereits im 16. Jahrhundert von König Maha Chakraphat von Ayutthaya gegründet. Als König Chulalongkorn (Rama V.) die so genannten Monthon im Zuge seiner Verwaltungsreform einführte, wurde Nakhon Chai Si zur Hauptstadt des Monthon Nakhon Chai Si. Als spätere Regierungen das Monthon-System aufgaben, wurde Nakhon Chai Si ein Bezirk der Provinz Nakhon Pathom.

Sehenswürdigkeiten 
 Das Thai Human Imagery Museum () ist ein Museum mit Nachbildungen aus Fiberglas und Wachs von Personen der thailändischen Geschichte und Kultur, berühmte Mönche sind hier ebenso ausgestellt wie Mae Fa Luang, die Mutter des vorigen Königs.
Jesada-Technik-Museum () – zu sehen sind hier Sammlungen von alten Autos, Lastwagen und Flugzeugen

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Nakhon Chai Si ist in 24 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 107 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt drei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Khun Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khun Kaeo.
 Nakhon Chai Si (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Nakhon Chai Si, Bang Krabao, Wat Khae, Tha Tamnak, Bang Kaeo.
 Huai Phlu (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Huai Phlu.

Außerdem gibt es 22 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Nakhon Chai Si (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Nakhon Chai Si.
 Wat Khae (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Wat Khae.
 Tha Tamnak (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Bang Krabao, Tha Tamnak.
 Bang Kaeo (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Bang Kaeo.
 Tha Krachap (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Krachap.
 Tha Phraya (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Phraya.
 Phaniat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phaniat.
 Bang Rakam (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Rakam.
 Khok Phra Chedi (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Phra Chedi.
 Sisa Thong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sisa Thong.
 Laem Bua (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Laem Bua.
 Si Maha Pho (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Si Maha Pho.
 Sam Pot Won (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sam Pot Won.
 Wat Samrong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wat Samrong.
 Don Faek (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Don Faek.
 Huai Phlu (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Huai Phlu.
 Wat Lamut (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wat Lamut.
 Bang Phra (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Phra.
 Bang Kaeo Fa (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Kaeo Fa.
 Lan Tak Fa (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Lan Tak Fa.
 Ngio Rai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ngio Rai.
 Thaiyawat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Thaiyawat.

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Nakhon Chai Si